Кри́с Ко́лберт (; 27 сентября 1996, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, который с января 2020 года владеет промежуточным титулом чемпиона мира по версии WBA во втором полулёгком весе.

Любительская карьера 
Начал тренироваться в 13 лет, в 18 лет (2014 год) победил на турнире «Золотые перчатки» в легчайшем весе, в следующем году выиграл национальный турнир в США в полулёгком весе. Рекорд в любителях — 120-6. В 2015 году, будучи на лидирующих позициях в своём весе в сборной США по боксу и главным кандидатом на поездку на Олимпийские игры, отказался от поездки и перешёл в профессионалы, подписав долгосрочный контракт с Элом Хэймоном. Тренер — Арелиано Соса ().

Профессиональная карьера 
Кольбер дебютировал на профессиональном ринге 29 мая 2015 года, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде над Маркизом Пирсом () в Барклайс-центре в Нью-Йорке. В 2015 году он провёл ещё три боя, одержав победы в четвёртом раунде TKO над Бенджамином Бургосом () в июне и победы единогласным решением судей (UD) над Хосе Кармоной () и Дерриком Бивинсом () в сентябре и декабре соответственно.

Он бился только один раз в 2016 году, одержав в июне победу над Антонио Дюбозе (). После ещё двух побед единогласным решением судей в 2017 году над Вильфредо Гарригой () в марте и Титусом Уильямсом () в ноябре Кольбер победил Остина Дюлея () в седьмом раунде (отказ от продолжения боя, RTD) в апреле 2018 года. Его второй и последний бой в 2018 году был победой единогласным решением над Фатью Фассину () в сентябре.

Он добился ещё трёх побед в первой половине 2019 года: единогласным решением против Джошуа Эрнандеса () в январе; техническим нокаутом (TKO) во втором раунде над Марио Брионесом () в апреле; и единогласным решением против Альберто Меркадо () в июне.

Его первая попытка завоевать профессиональный титул состоялась 21 сентября 2019 года против двукратного претендента на титул чемпиона мира Мигеля Белтрана-младшего () в театре Рабобанк в Бейкерсфилде, Калифорния. Кольбер выиграл бой на 30-й секунде первого раунда нокаутом, и завоевал вакантный титул North America Boxing Association (NABA-USA) в лёгком весе.

18 января 2020 года он единогласным решением победил Хесреэля Корралеса и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBA во втором полулёгком весе.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры США
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры второй полулёгкой весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации